

Patronyme 
 Jean Bossu (1912-1983), architecte français.
 Jean Bossu (1911-1985), historien français.